Wilhelm Reichart ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Reichart (Politiker, 1878) (1878–nach 1920), deutscher Politiker (USPD, KPD), MdL Bayern 
 Wilhelm Reichart (Politiker, 1915) (1915–1997), österreichischer Politiker (ÖVP, FPÖ), Vorarlberger Landtagsabgeordneter

Siehe auch:
 Wilhelm Reichardt
 Wilhelm Reichert